Marzagão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Marzagão (kommun), Goiás,

Portugal 

 Marzagão (freguesia), Bragança, Carrazeda de Ansiães, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar